Cheema ist der Familienname der folgenden Personen:

 Amrik Cheema (* 1970), indischer Snookerspieler
 Amrita Cheema (* 1997), deutsch-mauritisch-indische Schauspielerin
 Saba-Nur Cheema (* 1987), Politikwissenschaftlerin und Publizistin